Staritz ist der Name folgender topographischer Objekte:
 Staritz (Belgern-Schildau), Ortsteil der Stadt Belgern-Schildau im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Staříč (Bělá), Fluss in Tschechien

Staritz ist der Familienname folgender Personen:
 Dietrich Staritz (1934–2020), deutscher Politikwissenschaftler und Stasi-Mitarbeiter
 Joachim Staritz (1932–2001), deutscher Hörspielregisseur
 Katharina Staritz (1903–1953), deutsche evangelische Theologin
 Rudolf Staritz (1921–2021), deutscher Nachrichtentechniker